Бокситого́рск — город (с 1950 года) в России, административный центр Бокситогорского городского поселения и Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Название 
Бокситогорск вырос около Бокситогорского (Тихвинского) глинозёмного завода, работающего на базе найденного близ него крупного месторождения бокситов, давших название городу, а также на базе местных известняков.

История 
Уже с V—VIII веков по водным путям эту землю стали заселять славянские племена — кривичи и словене (ильменские), мирно соседствуя с летописной весью (вепсами). Большинство гидронимов (а это, как правило, — первичные топонимы) на территории современного Бокситогорского городского селения имеют славянское происхождение. К VII—XIII векам относятся и известные археологические памятники (курганы, могильники, жальники) на проектируемой территории (Сёгла, Симоново), в том числе и в собственно Бокситогорске, что говорит о давней освоенности здешних земель человеком. Многие памятники стали известны в первой трети XX века благодаря тихвинскому археологу В. И. Равдоникасу, ставшему затем известным советским археологом.

Первоначальное освоение края проходило по водным путям, некоторые были весьма важными в торговом отношении. Река Пярдомля, на которой стоит Бокситогорск, является притоком реки Воложба (в старину — Воложь — от слова воложка, волок). Через приток Воложбы (Волоченку), далее через: озеро Волошино (Волошское), реку Понырь и через волок в реку Чагоду проходил древний путь из Балтики и Новгорода на Волгу, известный уже к VII веке. А по реке Волхов проходила часть древнего пути «из варяг в греки».

С началом эпохи буржуазных реформ императора Александра II совпало знаменательное для будущего Бокситогорска событие. В 1869 году известный геолог А. Ю. Дитмар (скончался в 1903 году) обнаружил около деревни Сенно красные (как позднее выяснилось, бокситосодержащие) глины. Но производство алюминия при тогдашнем уровне развития технологии и при необходимости огромной энергии обходилось дороже золота. Поэтому в 1882—1886 годах предприниматель А. Е. Брент пытался заниматься промыслом глины на реке Рагуша с целью производства красок.

С 1869 вновь встречаются сведения о местных ярко-красных глинах. В 1916 житель города Тихвин инженер Т. П. Тимофеев доставил в Геологический комитет Санкт-Петербурга образцы пород, которые были определены как алюминиевая руда с большим содержанием кремнезёма (Тихвинское месторождение). С 1921 по 1930 год геологи под руководством профессора С. Ф. Малявкина обследовали весь край, составили карту Тихвинского бокситоносного месторождения и сделали вывод о возможности его промышленной эксплуатации. Первый советский алюминий из тихвинских бокситов был получен в 1928 году.

Строительство посёлка Бокситы было начато в 1929 году в связи с разработкой бокситовых рудников. Поселок решено было заложить в районе деревень Губа, Крутик, Подсосна и Лопастиха.

Первые партии бокситов добывали вручную и отвозили на подводах на железнодорожную станцию, но к началу 1930-х годов посёлок уже был соединен железнодорожной веткой с линией Ленинград — Вологда (через станцию Большой Двор), поэтому станция сохранила название Бокситы.

В 1935 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлку Бокситы, было присвоено наименование «рабочий посёлок Бокситогорск». По другим данным — в рабочий посёлок Бокситы.

По данным 1936 года административным центром Борского сельсовета, в который входили 18 населённых пунктов, 634 хозяйства и 9 колхозов, являлась деревня Бокситогорск.

Чтобы сократить транспортные расходы, 12 ноября 1934 года возле поселка был заложен глиноземный завод, для переработки добытых бокситов в глинозем. На проектную мощность Тихвинский алюминиевый завод (ныне ОАО «Бокситогорский глинозём») вышел в 1938 году. С тех пор завод является градообразующим предприятием города Бокситогорска.

К 1940 году население Бокситогорска приблизилось к 10 тысячам человек, были построены средняя школа, детский сад и ясли, амбулатория с аптекой, несколько столовых и магазинов, а также каменные здания.

Незадолго перед войной, 29 апреля 1941 года, вступил в строй завод искусственного обезвоживания торфа (впоследствии биохимический завод). Источником торфа служит Ларьянское болото, находящееся к северо-западу от Бокситогорска. Торфодобывающее предприятие основалось также в посёлке Ларьян.

Начало Великой Отечественной войны заставило эвакуировать промышленность и кадры города за Урал. В годы войны (особенно в период с 1941 по 1943 год) в Бокситогорске размещалось до 22 госпиталей различного звена для воинов Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов. Предприятия города были эвакуированы на Урал. В корпусах глинозёмного завода был организован ремонт военной техники (танков, самолетов и др.). Тогда же в Бокситогорске был устроен военный аэродром.

В 1948 году было восстановлено производство на глинозёмном заводе. В 1950 году Бокситогорск получил статус города, а 25 июля 1952 года стал административным центром Бокситогорского района.

1 февраля 1963 года городской Совет депутатов трудящихся был передан в подчинение Ленинградскому областному (промышленному) Совету депутатов трудящихся. В 1965 году на городской Совет депутатов трудящихся были возложены функции управления Бокситогорским районом.

1 января 2006 года образовано муниципальное образование Бокситогорское городское поселение, Бокситогорск стал его административным центром.

География 
Расположен в западной части района на автодороге  (Бокситогорск — Батьково).

Расстояние до Санкт-Петербурга — 245 км.

Через город протекают реки Пярдомля (бассейн реки Сясь), Дымка и Рокша.

Население

Административное деление 
Бокситогорск отчётливо делится на две части: Заводскую, где сосредоточены главные промышленные предприятия, и основную, жилую, выполняющую административные, культурные и торговые функции.

Бокситогорск является центром Бокситогорского городского поселения, в состав которого кроме города входят 10 сельских населённых пунктов.

Образование 
В Бокситогорске 3 общеобразовательных школы
 МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа № 1»
 МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2»
 МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3»

и 6 детских садов.

ВУЗы города:
 Бокситогорский институт (филиал) АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина»

Учреждение среднего профессионального образования:
 Профессиональное училище № 27 (ПТУ 27)

Также есть:
 МОУ ДОД «Центр информационных технологий г. Бокситогорска»
 МОУ ДОД «Бокситогорский эколого-биологический центр»
 МОУ ДОД «Бокситогорский центр дополнительного образования детей»
 МОУ ДОД «Бокситогорская детская школа искусств»
 МОУ ДОД «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа»
 другие образовательные учреждения.

Медицина 
МУЗ «Бокситогорская центральная районная больница».

Спорт 
Футбольный клуб «Металлург» играет на одноимённом стадионе вместимостью 4000 мест.

Духовно-религиозные и исторические объекты 
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Возведён в 2007 году в парковой зоне возле городского стадиона.
 Антониево-Дымский мужской монастырь — старейший монастырь Санкт-Петербургской епархии, по преданию, основан преподобным Антонием около 1243 года. Официальное учреждение произошло позднее, с пожалованием грамоты великим князем Александром Невским. Располагается в Бокситогорском районе, посёлок Красный Броневик (20 км от Бокситогорска).
 Свято-Троицкий женский скит в деревне Сенно, Бокситогорского городского поселения (10 км от Бокситогорска).

Средства связи и массовой информации

Телефонная связь и интернет 
В городе присутствует основная компания, предоставляющая услуги фиксированной телефонной связи:
 ПАО «Ростелеком»

В Бокситогорске представлены следующие операторы сотовой связи:
 МегаФон
 МТС
 Билайн
 TELE2
 Скай Линк
 Yota

Услуги по доступу в интернет в городе оказывают:
 ПАО «Ростелеком»
 Тема-Телеком
 Петерстар

Местные телеканалы:
 Мост
 Ореол ТВ
 Диалог

Радио 
 66,14 УКВ «Радио России»
 102,6 FM «Дорожное радио»
 106,4 FM «Радио для двоих»
 106,9 FM «Русское радио»

Экономика 
В городе расположены следующие промышленные предприятия:

 ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём» (входит в холдинг «Русал»)
 ООО «Бокситогорское электромеханическое предприятие»
 Филиал ЛОЭСК «Бокситогорские электрические сети»

Торговые сети 
В городе представлены многие федеральные и локальные торговые сети, в том числе:
 Невис
 Дикси
 Пятёрочка
 Магнит
 МегаФон
 Билайн
 МТС
 Верный
 Патент
 Улыбка радуги

Транспорт 
Пассажирское сообщение обеспечивается междугородними и пригородными автобусами. Железнодорожная линия Большой Двор — Бокситогорск находится на балансе завода (ранее - ведомственная), некогда по ней существовало пассажирское сообщение между Ленинградом и Бокситогорском через Тихвин.

Воздушное сообщение 
В 1960-е годы из аэропорта Бокситогорск осуществлялись рейсы в Ленинград, Тихвин, Ефимовский на самолётах Ан-2 и Як-12.

Достопримечательности 
Памятник В. И. Ленину на площади им. В. И. Ленина.

Братское захоронение советских воинов близ ж/д вокзала. Памятник, погибшим в «горячих точках», сквер на ул. Павлова

Почётные граждане города 
 Агеенко Евгений Маркович
 Арапова Александра Клавдиевна
 Беляков Иван Васильевич
 Васильев Николай Иванович
 Веселов Алексей Васильевич
 Вольнов Анатолий Васильевич
 Воробьёва Анастасия Федоровна
 Дмитриева Мария Васильевна
 Завьялов Николай Иванович
 Казанцев Николай Илларионович
 Калинина Вера Петровна
 Кальнин Александр Андреевич
 Карамзина Мария Алексеевна
 Маврычева Галина Алексеевна
 Майоров Евгений Петрович
 Максименко Борис Михайлович
 Муравьева Елизавета Петровна
 Никитенко Анна Гайфулиовна
 Николаева Александра Александровна
 Нурышев Геннадий Николаевич
 Перкас Полина Владимировна
 Петкова Зоя Алексеевна
 Поликарпова Татьяна Ивановна
 Ремезов Михаил Николаевич
 Садков Иван Сергеевич
 Сенькевич Иван Лукич
 Сергеева Екатерина Николаевна
 Спиридонов Иван Спиридонович
 Стукалов Василий Егорович
 Сумерин Николай Михайлович
 Шиженская Мария Матвеевна

Экология 
Основная экологическая угроза Бокситогорску — отходы глинозёмного производства, шламовые поля возле ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём». В настоящее время глинозёмное производство на предприятии ликвидировано. Однако, залежи отходов оцениваются в 10—12 млн тонн. По оценке экспертов, шламохранилища Бокситогорска «имеют самый высокий индекс аварийной угрозы для Ленинградской области, а также Ладожского и Онежского озер».

Примечания

Литература

Ссылки 

 Бокситогорск в энциклопедии «Мой город»

 
Города, основанные в XX веке